Levingston est un patronyme porté notamment par :

  (1976-), joueur américain de football américain ;
 Cliff Levingston (1961-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
  (1905-2016), supercentenaire américain ;
  (1984-), journaliste américain ;
  (1987-), joueur américain de football américain ;
  (1946-), joueur de cricket australien ;
 Roberto Marcelo Levingston (1920-2015), militaire argentin.